Lomavren (Armenisch: ) ist eine fast ausgestorbene Mischsprache, die vom Volk der Lom gesprochen wird und aus dem Sprachkontakt zwischen Domari, einer mit Romani verwandten Sprache und der Armenischen Sprache entstand. Die Sprache wird auch als Bosa oder Bosha bezeichnet.

Lomavren hat kein grammatisches Geschlecht und sieben grammatische Fälle; die Grammatik ist eng mit der des armenischen Erzerum-Dialekts verwandt, der Wortschatz ist fast ausschließlich indoarisch.

Im Folgenden sind die Grundzahlen in Romani, Domari und Lomavren aufgeführt, mit den Formen in Persisch und Hindi zum Vergleich. Im Romani sind die Worte für die Zahlen 7, 8 und 9 aus dem Griechischen abgeleitet.

Einzelnachweise 

Mischsprache
Indogermanische Sprachen